Claudia Brücken (stripreeks), een Nederlandse stripreeks
 Claudia Brücken (zangeres), een Duitse zangeres